Saturado, en química, puede referirse a:
 Un compuesto saturado, formado por moléculas orgánicas que no contienen dobles enlaces ni triples enlaces carbono-carbono.
 Una disolución saturada, aquella que contiene la mayor concentración de soluto posible en un volumen de disolvente dado y para cierta temperatura.

Enlaces externos 
 El Diccionario de la Lengua Española tiene una definición para saturado.